In 1999/2000 werd het 24ste seizoen van de Saudi Professional League gespeeld voor voetbalclubs uit Saoedi-Arabië. Het seizoen werd gespeeld van 13 oktober 1999 tot 17 mei 2000. Al-Ittihad werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Saoedi-Arabisch voetbalseizoen
Competitievoetbal 1999/00